Castrillo puede hacer referencia a:

Localidades

Provincia de Burgos 
 Castrillo de la Reina, municipio;
 Castrillo de la Vega, municipio;
 Castrillo del Val, municipio;
 Castrillo de Riopisuerga, municipio;
 Castrillo Mota de Judíos, municipio;
 Castrillo-Solarana, localidad del municipio de Lerma;
 Castrillo de Murcia, localidad del municipio de Sasamón;
 Castrillo de Bezana, localidad del municipio de Valle de Valdebezana;
 Castrillo de Rucios, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna;

Provincia de León 
 Castrillo de los Polvazares, localidad del municipio de Astorga;
 Castrillo de Cabrera, municipio;
 Castrillo de la Valduerna, municipio;
 Castrillo del Monte, localidad del municipio de Molinaseca;
 Castrillo de las Piedras, localidad del municipio de Valderrey;
 Castrillo del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado;
 Castrillo de Cepeda, localidad del municipio de Villamejil;
 Castrillo de la Ribera, localidad del municipio de Villaturiel;
 Castrillo de San Pelayo, localidad del municipio de Villazala;
 Castrillo de Valderaduey, localidad del municipio de Villazanzo de Valderaduey;

Provincia de Palencia 
 Castrillo de Don Juan, municipio;
 Castrillo de Onielo, municipio;
 Castrillo de Villavega, municipio;

Comunidad de Cantabria 
 Castrillo del Haya, localidad del municipio de Valdeolea;
 Castrillo de Valdelomar, localidad del municipio de Valderredible;

Provincia de Segovia 
 Castrillo de Sepúlveda, localidad del municipio de Sepúlveda;

Provincia de Valladolid 
 Castrillo de Duero, municipio;
 Castrillo-Tejeriego, municipio;

Provincia de Zamora 
 Castrillo de la Guareña, municipio.

Enlaces externos